Birte Thimm – cestista tedesca
 Norbert Thimm – ex cestista tedesco
 Ute Thimm – ex velocista tedesca